«I Don’t Love You» () — третий сингл американской рок-группы My Chemical Romance из альбома The Black Parade.

История написания 
Хотя группа была на гастролях, музыканты начали запись сингла прямо во время тура, используя подручные звукозаписывающие устройства. Ранние версии песни были записаны на первом DVD Life on the Murder Scene.

Музыкальное видео 
Клип был срежиссирован Марком Уэббом — постановщиком трёх предыдущих клипов My Chemical Romance на песни из альбома Three Cheers for Sweet Revenge. Уэбб стал режиссёром вместо , снимавшего «Welcome to the Black Parade» и «Famous Last Words» с альбома The Black Parade. Чёрно-белое видео повествует о двух влюблённых, живущих в весьма странном, абстрактном мире, показывает их встречу, влюблённость и трагическое расставание. Также в клипе показано, как падают участники группы, но не указано, почему они падают и преземляются ли они. Первым падает бас-гитарист Майки Уэй, следом за ним — соло-гитарист Рэй Торо, третьим — барабанщик Боб Брайар, четвёртым падает ритм-гитарист Фрэнк Айеро, последним — солист Джерард Уэй. В конце видео взрываются усилитель и две гитары.

7 марта 2007 года группа выложила клип на сайты YouTube и Myspace. 8 марта 2007 на британском Channel 4 состоялась премьера видео, а 9 марта 2007 видео впервые показали на телеканале . 19 марта 2007 года в Великобритании видео было распространено для покупки в iTunes. В Новой Зеландии видео было выпущено 13 марта 2007 года.

Приём
Песня получила положительные отзывы 4/5 звезд от музыкального сайта Pitchfork, который написал:  Сингл был выпущен в Австралии 16 мая.

Список композиций 
 Все песни написаны музыкантами My Chemical Romance.
Version 1 (promotional CD)

Version 2 (CD and 7" vinyl)

Version 3 (7" vinyl)

Version 4 (CD)

Version 5 (digital download)

Version 6 (digital download)

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт My Chemical Romance

Синглы My Chemical Romance
Синглы 2007 года
Рок-баллады
Эмо-песни